Адріана Асті (; , Мілан, Італія) — італійська акторка театру та кіно.

Біографія 
В кіно дебютувала в 1959 році у фільмі «Нічне місто». 1974 року нагороджена премією «Давид ді Донателло», тричі нагороджувалася за фільми «Una breve vacanza» (1974), «L'eredità Ferramonti» (1977), «La meglio gioventù» (2004) — за який отримала також «Золотий глобус». Дружина Бернардо Бертолуччі.

Фільмографія 

 1956 : «Нічне місто» / (Città di notte)
 Arrangiatevi! (1959)
 Rocco e i suoi fratelli (1960)
 1961 : «Аккатоне» / (Accattone)
 Giorno di paga (1962)
 Il disordine (1962)
 Prima della rivoluzione (1964)
 La fiera della vanità (1967)
 Più tardi Claire, più tardi... (1968)
 I visionari (1968)
 Che cosa sono le nuvole? (1968)
 Metti una sera a cena] (1969)
 Una tarantola dalla pelle calda (Duett för kannibaler) (1969)
 Homo Eroticus (1971)
 Come un uragano (1971)
 Paese di mare (1972)
 Anche se volessi lavorare, che faccio? (1972)
 D'amore si muore (1972)
 I Nicotera (1972)
 La schiava io ce l'ho e tu no (1972)
 Le notti peccaminose di Pietro l'Aretino] (1972)
 1972 : «Людвіг» / (Ludwig)
 Sabato sera dalle nove alle dieci (1973)
 Amore e ginnastica (1973)
 Paolo il caldo (1973)
 Il bambino scomparso (1973)
 Una breve vacanza (1973)
 La prova d'amore (1974)
 Nipoti miei diletti (1974)
 Il trafficone (1974)
 Il fantasma della libertà (Le fantôme de la liberté) (1974)
 La smagliatura (Der dritte drag) (1974)
 Conviene far bene l'amore (1975)
 Зорро (1975)
 Per le antiche scale (1975)
 Un amore targato Forlì (1976)
 Chi dice donna dice donna (1976)
 L'eredità Ferramonti (1976)
 Stato interessante (1977)
 Gran bollito (1977)
 Maschio latino cercasi (1977)
 Un cuore semplice (1977)
 Addavenì quel giorno e quella sera (1979)
 1979 : «Калігула» / (Caligola)
 Action (1979)
 Il petomane (1983)
 Il prete bello (1989)
 Chimère (1989)
 La settima stanza (Siódmy pokój) (1995)
 Pasolini, un delitto italiano (1995)
 Les allumettes suédoises (1996)
 Favola (1996)
 Il grande fuoco (1996)
 Le cri de la soie (1996)
 Dans un grand vent de fleurs (1996)
 Mange ta soupe (1997)
 Avvocati (1998)
 Una vita non violenta, (1999)
 Nag la bombe (2000)
 Il buma (2002)
 Bimba — È clonata una stella (2002)
 Tosca e altre due (2003)
 La meglio gioventù (2003)
 Quando sei nato non puoi più nasconderti (2005)
 Trailer for a Remake of Gore Vidal's Caligu (2005)
 Karol, un Papa rimasto uomo (2006)
 Mes parents chéris (2006)
 La pluie des prunes (2007)
 L'ultimo Pulcinella (2008)
 2011 : «Незавершений роман» / (Impardonnables)

Примітки

Посилання 
 
 Сторінка в інтернеті  

Уродженці Мілана
Кіноактори Італії XX століття
Кіноактори Італії XXI століття
Театральні актори Італії XX століття
Театральні актори Італії XXI століття